El Torneig de Ginebra 2017, oficialment conegut com a Banque Eric Sturdza Geneva Open 2017, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 15a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 27 de maig de 2017 al Tennis Club de Genèv de Ginebra, Suïssa.

El tennista local Stan Wawrinka va retenir el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017
ATP World Tour 2017